Granda ist der Name folgender Personen:

 Alessandro Granda (1898–1962), peruanischer Opernsänger (Tenor)
 Andy Granda (* 1992), kubanischer Judoka
 Chabuca Granda (1920–1983), peruanische Lyrikerin, Liedermacherin und Folkloristin
 Julio Ernesto Granda Zúñiga (geb. 1967), peruanischer Schachspieler

Siehe auch:

 Grandi
 Grandy